Rhynchonellata är en klass av armfotingar. Rhynchonellata ingår i fylumet armfotingar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Armfotingar
Rhynchonellata